Снос — значения:

 Снос — ликвидация здания (сооружения) путем разборки сборных и обрушения монолитных конструкций.
 Снос — боковое движение воздушного или водного судна относительно заданного курса из-за бокового ветра или течения.